Жюль — мужское французское имя. Происходит от латинского имени Iulius (Юлий).

 Известные личности
 Жюль Верн — французский географ и писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников жанра научной фантастики.
 Жюль де Гонкур — французский писатель, младший брат Эдмона де Гонкура.
 Жюль Ришар — французский журналист и публицист.
 Жюль де Готье — французский философ и эссеист; приверженец идей Ф. Ницше.

 Техника
 Жюль Верн — первый автоматический грузовой космический корабль серии ATV, разработанный ЕКА.
 Жюль Мишле — боевой корабль французского флота начала XX века.

 Другое
 Жюль и Джим — третий по счёту полнометражный фильм французского режиссёра Франсуа Трюффо (1962).

Французские имена